The Wheat and the Tares – cortometraggio del 1914 diretto da Theodore Marston
O Trigo e o Joio (titolo internazionale The Wheat and the Tares) – film del 1965 diretto da Manuel Guimarães
The Wheat and the Tares – cortometraggio del  2008 diretto da L.C. Crowley